Hama steht für:

 Hama (Syrien), Stadt in Syrien
 Gouvernement Hama, Provinz in Syrien
 Hama (Unternehmen), deutscher Anbieter von Fotografie- und Elektronik-Zubehör
 dänischer Hersteller von Hama-Perlen, siehe Bügelperlen
 Hama, mittelalterliche deutsche Sagenfigur, siehe Heime

Hama bzw. Háma ist der Familienname folgender Personen:
 Aleš Háma (* 1973), tschechischer Schauspieler, Sänger, Gitarrist und Moderator
 Boubou Hama (1906–1982), nigrischer Politiker und Intellektueller
 Chisaki Hama (* 1988), japanische Schauspielerin und Sängerin
 Larry Hama (* 1949), US-amerikanischer Comicautor und -zeichner
 Mie Hama (* 1943), japanische Schauspielerin
 Mitsuo Hama (1933–2011), japanischer Jugendbuchautor
 Safia Hama Dschan (1941–2006), afghanische Lehrerin und Frauenrechtlerin
 Takumi Hama (* 1996), japanischer Fußballspieler

HAMA steht als Abkürzung für:
 Humane Anti-Maus-Antikörper, siehe HAMA-Antwort

Abkürzung